Mokrine est un toponyme qui peut désigner :
Mokrine, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Hadžići, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Mokrine, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Herceg Novi.